Рафаэль Эрнесто Кастельин Гарсиа (; 2 сентября 1975, Матурин) — венесуэльский футболист, нападающий. Выступал за сборную Венесуэлы.

Биография

Клубная карьера 
Начал выступать на взрослом уровне в 1992 году в родном городе в клубе «Монагас». Дебютный матч в чемпионате Венесуэлы сыграл 15 ноября 1992 года против «Льянерос», и в нём же забил свой первый гол. После четырёх лет выступлений за «Монагас» перешёл в «Минервен», в его составе стал чемпионом Венесуэлы в сезоне 1995/96.

В 1996 году перешёл в «Каракас». В его составе неоднократно становился чемпионом Венесуэлы, участвовал в матчах Кубка Либертадорес. Лучший бомбардир чемпионата Венесуэлы сезона 1996/97 (19 голов). В сезоне 2003/04 занял второе место в споре бомбардиров национального чемпионата (14 голов), в сезоне 2004/05 был третьим (14 голов), в сезоне 2007/08 — вторым (16 голов). Стал автором 1300-го гола в истории «Каракаса», сделав дубль 13 октября 2008 года в игре против «Эстудиантес де Мерида», также ранее становился автором 700-го и 1000-го голов команды. По состоянию на 2017 год является лучшим бомбардиром в истории «Каракаса», забил 111 голов в чемпионатах страны (124 — во всех турнирах).

Также выступал в чемпионате Венесуэлы за клубы «Депортиво ИталЧакао», «УА Маракайбо», «Реал ЭСППОР», «Депортиво Лара». В составе последнего стал лучшим бомбардиром чемпионата страны в сезоне 2011/12 (21 гол). Завершил профессиональную карьеру в 2013 году.

Всего в чемпионатах Венесуэлы забил 202 гола, по состоянию на 2017 год занимает второе место за всю историю после Хуана Гарсиа (269). Автором 200-го гола стал 19 августа 2012 года, выступая за «Депортиво Лара» в матче против «Саморы».

Карьера в сборной 
Дебютный матч за национальную сборную сыграл 24 апреля 1996 года в отборочном цикле чемпионата мира-1998 против Уругвая (0:2). Участник Кубка Америки 1997 года, сыграл три матча. Всего в составе национальной сборной сыграл 22 матча и забил 5 голов.

Голы за сборную

Достижения 
 Чемпион Венесуэлы (7): 1995/96, 1996/97, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12
 Обладатель Кубка Венесуэлы: 2009
 Лучший бомбардир чемпионата Венесуэлы: 1996/97 (19 голов), 2011/12 (21 гол).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФИФА
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Минервен Боливар»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Депортиво Петаре»
Игроки ФК «Унион Атлетико Маракайбо»
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»
Игроки ФК «Депортиво Лара»